Gubei peut faire référence à :

 Gubei (Jiangxi), (古陂镇), ville du district Xinfeng dans la province de Jiangxi, en Chine
 Gubei (Shanghai), (古北), quartier résidentiel de Changning District, Shanghai, en Chine
 Gubei (Pékin), (古北水镇) ou le village d'eau de Gubei, un vieux village de la ville de Gubeikou dans le district de Miyun à Pékin, en Chine